Miralem Alečković (Hlebine, 1966. – 2012.)
Zapovjednik satnije prvih hrvatskih redarstvenika 1990. Od 25. srpnja 1990. godine parlament nosi naziv »Sabor Republike Hrvatske«, prigodom svečanosti podizanja zastave s povijesnim hrvatskim grbom ispred Sabora Republike Hrvatske, počasnom jedinicom koja je iz Sabora nosila i podigla zastavu zapovijedao je Miralem Alečković iz Hlebina, nekoliko dana kasnije zapovjednik satnije i instruktor u PHR-u. Počasna postrojba kojom je zapovijedao Miralem Alečković na kapama nosila povijesni hrvatski grb, kao prva jedinica u Republici Hrvatskoj, iako je službena oznaka na policijskim kapama do siječnja 1991. još uvijek bila zvijezda. Jedan je od prvih zapovjednika u Domovinskom ratu u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Isti je prvi zapovjednik prve specijalne postrojbe jedinice policije Omega PU Bjelovar. Postrojba je osnovana 23. veljače 1991. godine, a već 2. ožujka 1991. godine u Pakracu je uspješno intervenirala protiv pobunjenika koji su zauzeli taj dan grad i prvu policijsku postaju. Nizom uspješnih akcija tijekom Domovinskog rata postrojba ove specijalne policijske jedinice Omega ušla je u povijest ratnih postrojbi koje su dale velik doprinos u obrani neovisnosti i suvereniteta RH. Nakon umirovljenja amaterski se bavi poviješću i arheologijom kao jedan od vodećih ljudi Komarnica Teama i udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije. Autor je i urednik dviju stručnih web stranica te više stručnih članaka iz povijesti Podravine.

Vanjske poveznice 
Prvi hrvatski redarstvenik

  Povijesno društvo Koprivnica i Komarnica Team

Hrvatski vojni zapovjednici u Domovinskom ratu